P3, P-3, P.3 ou P03 peut faire référence à :

Astronautique 
 P3 Voith Aerospace, une société d'ingénierie allemande ;
 Pioneer P-3, une sonde spatiale américaine.

Astronomie 
 LMC P3, un système binaire localisé dans le Grand Nuage de Magellan.

Domaine militaire 
 Lockheed P-3 Orion, un avion de patrouille maritime américain ;
 Piaggio P.3, un prototype de bombardier italien;
 Pilatus P-3, un avion d'entrainement suisse ;
 P3, indicateur d'aptitude psychiatrique à l'engagement militaire de niveau 3. Ce coefficient indique la présence actuelle de manifestations symptomatiques ou de troubles répétés de l’adaptation incompatibles temporairement avec l’exécution du service militaire.

Écriture 
 Papyrus 3, un papyrus du Nouveau Testament.

Études 
 université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle.

Film 
 P3, Bar, Discothèque des sœurs Halliwell dans la série Charmed.

Informatique 
 Pentium III, un microprocesseur d'Intel.

Médias 
 DR P3, une radio danoise ;
 NRK P3, une radio norvégienne ;
 Sveriges Radio P3, une radio suédoise.

Photographie 
 Nikon Coolpix P3, un appareil photo numérique compact.

Robotique 
 version 3 du prototype d'ASIMO, un robot humanoïde.

Sciences 
Biologie 
 Pathogène de classe 3.

Médecine
 Classe ATC P03, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03), d'après la classification internationale des maladies ;
 Genutrain P3 ("Permanent Patella Protection"), un modèle de Genouillère, fabriqué par Bauerfeind.

Zoologie
 P3, la troisième paire de pattes des insectes.

Sports 
Sport automobile
 Alfa Romeo P3, une voiture sportive du constructeur italien Alfa Romeo ;
 Ligier JS P3, une voiture de compétition automobile du constructeur français Onroak Automotive.

Sports équestres
 P3, une épreuve CSO "Poney" d'une difficulté de 3 sur une échelle de 5 comptée à rebours (P4-P3-P2-P1-P Elite. Les cotes pour ces épreuves sont de 70cm.

Transport 
 Ford Taunus P3, une berline familiale du constructeur allemand Ford Allemagne ;
 Rover P3, une berline familiale du constructeur britannique Rover.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres